Bainville (Montana)
Bainville (Texas)

Bainville-aux-Miroirs,  Meurthe-et-Moselle 
Bainville-aux-Saules, Vosges 
Bainville-sur-Madon, Meurthe-et-Moselle